Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (VI. Gesetzgebungsperiode). Die VI. Gesetzgebungsperiode begann am 8. November 1949 und endete am 18. März 1953. Nach der Nationalratswahl am 9. Oktober 1949 entfielen von 165 Mandaten 77 auf die Österreichische Volkspartei, 67 auf die Sozialistische Partei Österreichs, 16 auf die Wahlpartei der Unabhängigen und 5 auf die Kommunistische Partei Österreichs. Während der Legislaturperiode waren 173 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Funktionen

Abgeordnete

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der VI. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

06